Ко́ллінз () — англійське та ірландське прізвище, похідне від імені Колін (), яке означає «син Коліна».

Відомі носії

А 
 Айлін Марі Коллінз (;  1956) — американський астронавт.
 Арчі Фредерік Коллінз (; 1869—1952) — американський експериментатор бездротової телефонії та популяризатор науки.

Б 
 Боббі Коллінз (, 1931—2014) — шотландський футболіст і футбольний тренер.

В 
 Вілкі Коллінз (; 1824—1889) — англійський письменник і драматург.
 Вілмот Коллінз (;  1963) — американський політик.

Г 
 Глен Коллінз (;  1977) — новозеландський футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Д 
 Дейвід Коллінз (; 1756—1810) — адміністратор перших британських колоній Австралії.
 Деніел Коллінз (;  1993) — американська професійна тенісистка.
 Джамілу Коллінз (;  1994) — нігерійський футболіст.
 Джейн Марія Коллінз (;  1962) — британська жінка-політик.
 Джеймс Джерард Коллінз (;  1938) — ірландський політик, парламентарій і міністр.
 Джеймс Коллінз (;  1983) — валлійський футболіст, центральний захисник збірної Уельсу.
 Джейсон Коллінс (;  1978) — американський баскетболіст, центровий.
 Джекі Коллінз (; 1937—2015) — британська письменниця-романістка.
 Джессіка Коллінз (, нар. 1971 — американська акторка кіно та телебачення.
 Джим Коллінз (;  1958) — американський бізнес-консультант, письменник, дослідник.
 Джоан Генрієтта Коллінз (;  1933) — британська актриса, продюсерка, письменниця і колумністка.
 Джон Коллінз (; 1968) — шотландський футболіст, півзахисник.
 Джудіт Енн Коллінз (англ. Judith Anne Collins; нар. 1959) — новозеландська юристка і політик, член парламенту і міністр уряду Нової Зеландії.

К 

 Крістін Коллінз (; 1888—1964) — американська мати, яка стала відома після зникнення її сина.

Л 
 Лілі Коллінз (;  1989) — англійська та американська акторка та модель.
 Лінн Коллінз (;  1977) — американська акторка.
 Лоррі Коллінз (; 1942—2018) — американська виконавиця кантрі, рок-н-ролу та рокабіллі.
 Лоутон Коллінз (; 1896—1987) — генерал армії США, Начальник штабу Армії США (1949—1953).

М 
 Майкл Коллінз (;  1930) — астронавт США, бригадний генерал ВПС США у відставці.
 Майкл Коллінз (, ; 1890—1922) — ірландський військовий, державний і політичний діяч, лідер ірландського національно-визвольного руху.
 Майкл Коллінз (;  1953) — ірландський дипломат.
 Міша Коллінз (, справжнє ім'я — Дмітрій Тіппенс Крашнік, ; 1974) — американський актор.

П 
 Пітер Коллінз (; 1931—1958) — британський автогонщик.
 Полін Коллінз (;  1940) — британська акторка.

Р 
 Ренделл Коллінз (;  1941) — американський соціолог.

С 
 Сенді Коллінз (;  1958) — колишня професійна американська тенісистка.
 Стів Коллінз (1964) — ірландський професійний боксер.
 Сюзанна Коллінз (;  1962) — американська письменниця і сценаристка.
 Сьюзен Маргарет Коллінз (;  1952) — американський політик з Республіканської партії.

Ф 
 Філ Коллінз (;  1951) — британський співак, автор пісень, ударник, музикант, актор.
 Френсіс Коллінз (;  1950) — американський генетик.

Ч 
 Чарльз Олстон Коллінз (; 1828—1873) — британський художник, письменник та ілюстратор.